Guy-Jocelyn Alizart (né en 1949), danseur, chorégraphe français ;
 Mark Alizart (né en 1975), acteur de la vie culturelle française.